Bréban – miejscowość i gmina we Francji
 Nicolae Breban – rumuński powieściopisarz